El título Las dos torres puede hacer referencia a:

 la segunda parte de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. Tolkien;
 la película El Señor de los Anillos: las dos torres, dirigida por Peter Jackson y basada en esta parte de la novela;
 el videojuego El Señor de los Anillos: las dos torres, basado en la película anterior; o a
 el juego de tablero El Señor de los Anillos: las dos torres, también basado en la misma película.